Mihelca je lahko:

 Mihelca, naselje v občini Šmartno pri Litiji
 Mihelca, žensko osebno ime